En Pologne :
 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Mniszków, un village.
 dans la voïvodie de Łódź :
 Mniszków, une gmina rurale du powiat d'Opoczno ;
 Mniszków, un village, chef-lieu de la gmina ci-dessus.